Ribare est un toponyme qui peut désigner :
Ribare, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Jagodina, district de Pomoravlje ;
Ribare, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Ribare, un village de Serbie situé dans la municipalité de Svrljig, district de Nišava ;
Ribare, un village de Serbie situé dans la municipalité de Žagubica, district de Braničevo.